Raquel Rodríguez puede referirse a:
 Raquel Rodríguez (modelo) (1974-), modelo española, Miss España en 1994;
 Raquel Rodríguez (piragüista), piragüista española;
 Raquel Rodríguez (gimnasta) (1992-), ex gimnasta rítmica y entrenadora española;
 Raquel Rodríguez (futbolista) (1993-), futbolista costarricense.
 Raquel Rodríguez, nombre en el ring de Raquel González, luchadora de WWE.